Catroux ist der Familienname folgender Personen:

 Diomède Catroux (1916–2008), französischer Politiker
 Georges Catroux (1877–1969), französischer General und Diplomat